Рационализм может означать:

 Рационали́зм — философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей.
 Рационали́зм — течение в архитектуре XIX—XX веков.

См. также 
 Критический рационализм
 Иррационализм
 Неорационализм